Перша в Японії українська недільна школа «Джерельце» заснована та працює в місті Токіо починаючи з березня 2009 року.

Школа працює на громадських засадах.

Головні напрямки

Мова викладання 

Мова викладання — Українська.

Кількість учнів

Коротка історія 
Школа створена ентузіастами з товариства українців у Японії "Краяни". Перші заняття школи відбулися в березні 2009-го року. Перші роки школа функціонувала як недільна школа в приміщенні Місії Української Православної Церкви Київського Патріархату в Японії, надалі школа орендує приміщення для занять у Центрі гендерної рівності "Лібра" району Мінато-ку, міста Токіо.

Посилання 

 Фейсбук-сторінка школи
 Вебмайданчик школи з 2014 року 

Українці Японії